Radó Gyula
 Radó Gyula (1882–1976) a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
 Radó Gyula (1934) rendező